Čardak benennt:

 Čardak (Sremska Kamenica), Stadtteil im Bezirk Sremska Kamenica der serbischen Stadt Novi Sad
 Lager Čardak in Deliblato in der serbischen Opština Kovin

Siehe auch
Çardak